Округ Хауард (также Хо́вард, ) — один из 7 округов США:
 Хауард — округ в штате Айова.
 Хауард — округ в штате Арканзас.
 Хауард — округ в штате Индиана.
 Хауард — округ в штате Миссури.
 Хауард — округ в штате Мэриленд.
 Хауард — округ в штате Небраска.
 Хауард — округ в штате Техас.